Doron Szemu’eli
 Zehawa Szemu’eli